Mataré ist der Familienname folgender Personen:
 Ewald Mataré (1887–1965), deutscher Maler und Bildhauer
 Herbert Mataré (1912–2011), deutscher Physiker und Transistor-Pionier
 Josef Mataré (1880–1966), Maler in Aachen; Bruder des Ewald Mataré, Vater des Herbert Mataré